Das Internationaux de Strasbourg 2001 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Straßburg. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 19. bis 26. Mai 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
2001